В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Хьюс ():
 округ '''Хьюс''' — штат Оклахома
 округ '''Хьюс''' — штат Южная Дакота